Дрейк може да се отнася за:
 Дрейк (р. 1986), канадски музикант
 Ник Дрейк (1948 – 1974), английски музикант
 Франк Дрейк (р. 1930), американски астроном
 Франсис Дрейк (1540 – 1596), английски мореплавател
 Дрейк (проток), проток между Атлантическия и Тихия океан
 Броненосни крайцери тип „Дрейк“, серия британски кораби